Carl Sievers ist der Name folgender Personen:

* Carl Sievers (Politiker) (1867–1925), deutscher Politiker (DHP), MdR
 Carl Georg von Sievers (1814–1879), russischer Archäologe
 Carl Gustav von Sievers (1772–1856), russischer General
 Carl Heinrich Sievers (1820–1889), deutscher Kaufmann und Politiker, Senator in Lübeck

Siehe auch:
 Karl Sievers